Krauel steht für:
 Krauel, Gemarkung in Hamburg, Deutschland

Krauel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Krauel (1800–1854), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer
 Friedrich Richard Krauel (1848–1918), deutscher Diplomat
 Sophie Krauel (* 1985), deutsche Leichtathletin
 Wilhelm Krauel (1876–1952), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Crouwel
 Crowell
 Grauel (Begriffsklärung)